Cvitan ist der Nachname folgender Personen:

 Ena Cvitan (* 2001), kroatische Schachspielerin
 Ognjen Cvitan (* 1961), kroatischer Schachspieler